Artemidoro, poeta antico
 Artemidoro di Cnido, sofista del I secolo a.C., legato a Gaio Giulio Cesare.
 Artemidoro di Efeso, geografo del II-I secolo a.C.
 Artemidoro di Tarso, grammatico del I secolo (?)
 Artemidoro Capitone, grammatico del II secolo d.C.
 Artemidoro di Daldi, scrittore del II secolo d.C., autore di un libro L'interpretazione dei sogni
 Artemidoro, chiliarca epirota di Pirro
 Artemidoro, sovrano del Regno indo-greco